El Libro de Rutas y Reinos (, Kitāb al-Masālik wa'l-Mamālik) es el nombre de varios textos etno-geográficos medievales escritos en árabe.

  El Libro de Rutas y Reinos de Ibn Khordadbeh del siglo IX redactado por Ibn Khordadbeh.
  El Libro de Rutas y Reinos de al-Bakri, redactado en el siglo X por Abu Abdullah al-Bakri.
 El Libro de Rutas y Reinos de Muhammad ibn Yusuf al-Warraq.
 El Libro de Rutas y Reinos de Al-Istajri.